Amerikai Egyesült Államok
Mehama (Oregon)
 Észtország
Mehama (Észtország)